Tímár Péter (1948–) fotográfus, művésztanár, főszerkesztő
 Tímár Péter (1950–) filmrendező, forgatókönyvíró, vágó